Ліга Каріока () — чемпіонат штату Ріо-де-Жанейро (Бразилія) з футболу. 
 Рафаел Каріока (порт. Rafael Carioca, нар. 16 січня 1989, Ріо-де-Жанейро) — бразильський футболіст.
 Каріока (острів) (фр. Carriacou) — острів у складі архіпелагу Гренадини.
 Каріока — нафтогазове родовище, Бразилія.